BQO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tehini, Bouna, Costa d'Avorio